Агина́лду Бри́ту Фонсе́ка (; родился , в г. , о. Сан Висенте — ) — поэт из Кабо-Верде. Писал на португальском языке.

Агиналду Бриту Родился 20 сентября 1922 года на острове Сан Висенте в Кабо-Верде. Рос без матери. На родине у него не было финансовых перспектив, поэтому в 1945 году он отправился в Лиссабон, где стал офисным клерком.

Первые стихи были опубликованы в середине 40-х годов XX века. В 1951 вышел сборник «Линия горизонта», в 1958 опубликована подборка стихов в «Культурном приложении» к «Бюллетеню Зелёного Мыса». Фонсека сотрудничал с прогрессивной периодикой Португалии и Кабо-Верде.

В русском переводе печатался в сборниках: Взглядом сердца, М., 1961; Здесь и трава родится красной, М., 1967; Поэзия Африки. Библиотека Всемирной литературы, т. 131, М., 1973.

Примечания

Литература 
 Ряузова Е. А., Португалоязычные литературы Африки, М., 1972.
 

Поэты по алфавиту
Поэты Кабо-Верде
Португальские поэты